Velika nagrada Nemčije 2009 je bila deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 12. julija 2009 na dirkališču Nürburgring. Zmagal je avstralski dirkač Mark Webber z najboljšega štartnega položaja, drugo mesto je osvojil Sebastian Vettel, oba Red Bull-Renault, tretje mesto pa je osvojil Felipe Massa, Ferrari.

Webber je dosegel tako prvo svojo zmago v karieri, kot tudi prvo avstralsko zmago v Formuli 1 po dirki za  v , ko je zmagal Alan Jones. Dosegel jo je na svoji sto trideseti dirki iz svojega prvega najboljšega štartnega položaja. Adrian Sutil je s sedmim štartnim mestom dosegel tako svoj, kot tudi najboljši štartni položaj za moštvo Force India. Fernando Alonso je prvi dosegel svoj najhitrejši krog po dirki za  v , Renault pa prvega po dirki za  v . Vettel in Webber sta se vodilnemu v dirkaškem prvenstvu, Jensonu Buttnu, ki je bil tokrat peti, približala na enaindvajset oziroma dvaindvajset točk in pol, tokrat šesti Rubens Barrichello pa zaostaja štiriindvajset točk za moštvenim kolego Buttnom.

Rezultati 
‡ - dirkalniki opremljeni s sistemom KERS, * - kazen.

Kvalifikacije 

|-
!1
|14
| Mark Webber
|Red Bull-Renault
|1:31,257
|1:38,038
|1:32,230
|1
|-
!2
|23
| Rubens Barrichello
|Brawn-Mercedes
|1:31,482
|1:34,455
|1:32,357
|2
|-
!3
|22
| Jenson Button
|Brawn-Mercedes
|1:31,568
|1:39,032
|1:32,473
|3
|-
!4
|15
| Sebastian Vettel
|Red Bull-Renault
|1:31,430
|1:39,504
|1:32,480
|4
|-
!5
|1‡
| Lewis Hamilton
|McLaren-Mercedes
|1:31,473
|1:39,149
|1:32,616
|5
|-
!6
|2‡
| Heikki Kovalainen
|McLaren-Mercedes
|1:31,881
|1:40,826
|1:33,859
|6
|-
!7
|20
| Adrian Sutil
|Force India-Mercedes
|1:32,015
|1:36,740
|1:34,316
|7
|-
!8
|3‡
| Felipe Massa
|Ferrari
|1:31,600
|1:41,708
|1:34,574
|8
|-
!9
|4‡
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:31,869
|1:41,730
|1:34,710
|9
|-
!10
|8
| Nelson Piquet Jr
|Renault
|1:32,128
|1:35,737
|1:34,803
|10
|-
!11
|6
| Nick Heidfeld
|BMW Sauber
|1:31,771
|1:42,310
|
|11
|-
!12
|7
| Fernando Alonso
|Renault
|1:31,302
|1:42,318
|
|12
|-
!13
|17
| Kazuki Nakadžima
|Williams-Toyota
|1:31,884
|1:42,500
|
|13
|-
!14
|9
| Jarno Trulli
|Toyota
|1:31,760
|1:42,771
|
|14
|-
!15
|16
| Nico Rosberg
|Williams-Toyota
|1:31,598
|1:42,859
|
|15
|-
!16
|5
| Robert Kubica
|BMW Sauber
|1:32,190
|
|
|16
|-
!17
|12
| Sébastien Buemi
|Toro Rosso-Ferrari
|1:32,251
|
|
|17
|-
!18
|21
| Giancarlo Fisichella
|Force India-Mercedes
|1:32,402
|
|
|18
|-
!19
|10
| Timo Glock
|Toyota
|1:32,423
|
|
|20*
|-
!20
|11
| Sébastien Bourdais
|Toro Rosso-Ferrari
|1:33,559
|
|
|19
|}

Dirka 

|-
! 1
| 14 ||  Mark Webber || Red Bull-Renault
| 60
| 1:36:43,310
| 1
| 10
|-
! 2
| 15 ||  Sebastian Vettel || Red Bull-Renault
| 60
| + 9,252 s
| 4
| 8
|-
! 3
| 3‡ ||  Felipe Massa || Ferrari
| 60
| + 15,906 s
| 8
| 6|-
! 4
| 16 ||  Nico Rosberg || Williams-Toyota| 60
| + 21,099 s
| 15
| 5|-
! 5
| 22 ||  Jenson Button || Brawn-Mercedes
| 60
| + 23,609 s
| 3
| 4
|-
! 6
| 23 ||  Rubens Barrichello || Brawn-Mercedes
| 60
| + 24,468 s
| 2
| 3|-
! 7
| 7 ||  Fernando Alonso || Renault| 60
| + 24,888 s
| 12
| 2|- 
! 8
| 2 ||  Heikki Kovalainen || McLaren-Mercedes| 60
| + 58,692 s
| 6
|1'''
|-
! 9
| 10 ||  Timo Glock || Toyota
| 60
| + 1:01,457
| 20
|
|-
! 10
| 6 ||  Nick Heidfeld || BMW Sauber
| 60
| + 1:01,925
| 11
|
|-
! 11
| 21 ||  Giancarlo Fisichella || Force India-Mercedes
| 60
| + 1:02,327
| 18
|
|-
! 12
| 17 ||  Kazuki Nakadžima || Williams-Toyota
| 60
| + 1:02,876
| 13
|
|-
! 13
| 8 ||  Nelson Piquet Jr || Renault
| 60
| + 1:08,328
| 10
|
|-
! 14
| 5 ||  Robert Kubica || BMW Sauber
| 60
| + 1:09,555
| 16
|
|- 
! 15
| 20 ||  Adrian Sutil || Force India-Mercedes
| 60
| + 1:11,941
| 7
|
|-
! 16
| 12 ||  Sebastien Buemi || Toro Rosso-Ferrari
| 60
| + 1:30,225
| 17
|
|-
! 17
| 9 ||  Jarno Trulli || Toyota
| 60
| + 1:30,970
| 14
|
|-
! 18
| 1 ||  Lewis Hamilton || McLaren-Mercedes
| 59
| +1 krog
| 5
|
|-
! Ods
| 4‡ ||  Kimi Räikkönen || Ferrari
| 34
| Motor
| 9
|
|-
! Ods
| 11 ||  Sebastien Bourdais || Toro Rosso-Ferrari
| 18
| Hidravlika
| 19
|
|}

Formula 1 sezona 2009
2009